Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bruce Manson e Brian Teacher che hanno battuto in finale John Austin e Ferdi Taygan 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Bruce Manson /  Brian Teacher (campioni)
 Pat Du Pré /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Tom Okker /  Dick Stockton (primo turno)
 John Austin /  Ferdi Taygan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1980